Die Koblenz Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Januar 2018 in Koblenz stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Koblenz